

Patronymie
 Álvaro Fillol (1952-) est un joueur de tennis professionnel chilien.
 Jaime Fillol (1946-) est un joueur de tennis chilien.
 Jérôme Fillol (1978-) est un joueur de rugby à XV français.
 Ubaldo Fillol (1950-) est un entraîneur de football argentin.

Voir aussi 
 Fillols

Homonymie de patronyme